CIT est un sigle composé des trois lettres C, I et T qui peut faire référence à :

 plusieurs instituts de technologie (IT) :
 le California Institute of Technology (plus souvent abrégé Caltech), à Pasadena en Californie aux États-Unis ;
 le Carnegie Institute of Technology (aussi appelé Carnegietech), devenu l’université Carnegie-Mellon, à Pittsbourg en Pennsylvanie aux États-Unis ;
 le Chiba Institute of Technology, dans la préfecture de Chiba au Japon ;
 Carbone inorganique total, une mesure de la qualité de l'eau ;
 Centre international de toxicologie un organisme de recherche scientifique situé en France à Miserey près de la ville d'Évreux ;
 Comité Interministériel du Tourisme organisme gouvernemental en France  ; 
 Comité international des transports ferroviaires, une organisation dont le but est de coordonner juridiquement les différentes actions que mènent les entreprises ferroviaires dans le monde, et plus particulièrement en Europe ;
 (Commercial Investment Trust) CIT Group, une compagnie américaine de finance ;
 Compagnie industrielle des téléphones, une entreprise alliée à Alcatel en 1970 ;
 Confédération internationale du travail, une fédération syndicale internationale de travailleuses/travailleurs ;
 Conférence internationale du travail, une conférence de l’OIT ;
 Conseil intermunicipal de transport à Montréal dans la province de Québec au Canada ;
 Programme Cartes d'identité des tumeurs, un programme français de génomique des cancers, financé par la Ligue nationale contre le cancer.

CIT est un code qui peut faire référence à :

 Aéroport international de Chimkent, au Kazakhstan, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Citra, une variété de houblon.

Notes et références